Le tournoi de tennis du Queen's est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute à Londres du 15 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Renee Schuurman.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Queen's

Navigation 

dames 1964
Queens
Sport en Angleterre en 1964
Sport en juin 1964